WAMP — аббревиатура. Возможные значения:
 WAMP — подпротокол протокола WebSocket.
 WAMP («Windows, Apache, MySQL и PHP») — набор серверного программного обеспечения.
 WampServer — одна из популярных сборок WAMP.